Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Sloga Hrastovica, te se plasirala u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku.

Tablica

Bilješke 
Nakon ove sezone NK Una-Mladost Hrvatska Dubica napušta natjecanje do sezone 2011./12., kada mijenja i nogometno središte (iz NS Sisak prijelazi u NS Novska)

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #17/2009. 

2008-09
sisačko-moslavačka-3-sisak